Дзинілор (станція) — вантажно-пасажирська лінійна станція Одеської дирекції Одеської залізниці.
 Дзинілор — селище в Україні, Кілійського району Одеської області.